Una muerte en la familia puede referirse a:
Una muerte en la familia, una novela de James Agee del año 1957.
Batman: una muerte en la familia, arco argumental en el cómic Batman.
 A Death in the Family (Doctor Who audio), un drama de audio del año 2010 basada en la serie de TV Doctor Who
 "A Death in the Family" (Law & Order), un episodio de Law & Order
 "A Death in the Family", un episodio de la segunda temporada de Always Greener.
 "A Death in the Family", un episodio de Castle
 "A Death in the Family", un episodio de la décima temporada de Dallas.
 "Death in the Family", un episodio de la temporada primera de The Incredible Hulk.
 "A Death in the Family", un episodio de la temporada séptima de Touched by an Angel.
 A Death in the Family, una ópera de 1983 compuesta por William Mayer y que se basa en la novela de Agee.